Bruce Gordon peut faire référence à :

 Bruce Gordon (18?-19?), acteur et réalisateur sud-africain de la première moitié du  ; 
 Bruce Gordon (1916-2011), acteur américain ;
  (1929-), homme d'affaires australien ;
  (1946-), homme d'affaires américain ;
 Bruce Gordon (1951-2007), imagineer américain ;
  (1963-), philosophe américain ;
  (1968-), bassiste canadien ;

 Personnages fictifs 
 Bruce Gordon, un personnage imaginaire de DC Comics, véritable identité du méchant Eclipso.